|+ style="font-size: 85%;" |
|-
!colspan="3" bgcolor="#efefef"| Open Telefónica by Nissan seizoen 2000
|-
| vorige: 1999 || volgende: 2001 ||
|-
!colspan="3" bgcolor="#efefef"| Kampioenschap
|-
| 1 ||  Antonio García || 199
|-
| 2 ||  Giuseppe Burlotti || 182
|-
| 3 ||  Rui Águas || 160
|-
!colspan="3" bgcolor="#efefef"| Teams
|-
| 1 ||  Campos Motorsport || 248
|-
| 2 ||  Vergani Racing España || 197
|-
| 3 ||  Venturini Racing || 173
|}

Het Open Telefónica by Nissan-seizoen 2000 was het derde Open Telefónica by Nissan-seizoen en het eerste onder deze naam, nadat het voorheen bekend stond onder de naam Euro Open by Nissan. Het seizoen bestond uit 16 races, verdeeld over 8 ronden.

Teams en coureurs

Races

Kampioenschap
 In elke race werd twee bonuspunten uitgereikt aan de coureur die de snelste ronde reed.
 Enkel de beste twaalf resultaten telden mee voor het kampioenschap. Punten voor de snelste ronde telden altijd mee. In de gevallen dat deze maatregel is toegepast, staat het totaal aantal behaalde punten tussen haakjes weergegeven.

Coureurs

Teams
 Enkel het beste resultaat van elk team in de race telde mee voor het kampioenschap.

 Coureurs vertrekkend van pole-position zijn vetgedrukt.
 Coureurs met de snelste raceronde in cursief.
† Deze coureurs hebben de finish niet gehaald maar zijn wel geklasseerd aangezien zij meer dan 90% van de race hebben gereden.

Autosport in 2000
2000